Lucifer (zu lateinisch lucifer ‚Lichtbringer‘) steht für:
 Lucifer (römische Mythologie), Personifikation des Morgensterns in der römischen Mythologie 
 Luzifer, mythologisch-biblische Gestalt, gleichbedeutend mit einem Namen des Teufels
 Luzifer (1981), Horrorfilm von Frank LaLoggia
 Luzifer (2021), österreichischer Spielfilm von Peter Brunner
 Lucifer (Kryptographie), Verschlüsselungsalgorithmus für Computer
 österreichische Lokomotive, siehe KFNB – Orion und Lucifer
 (1930) Lucifer, ein Hauptgürtelasteroid
 Lucifer (Zehnfußkrebse), der wissenschaftliche Name einer Gattung der Zehnfußkrebse (Decapoda)
 Bristol Lucifer, ein Flugzeugmotor von Bristol
 Lucifer (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Musikstück der Band The Alan Parsons Project aus dem Album Eve (Album)
 ursprünglicher Name der Band Angel Witch
 Lucifer (japanische Band), japanische Visual-Kei-Band
 Lucifer (multinationale Band), Doom-Metal- und Rockband mit Mitgliedern aus Berlin und London
 ein Soloprojekt des Musikers Denys Irving, siehe Lucifer (walisische Band)
 Streichholz-Marke
 Lucifer Hill, Schichtvulkan auf Candlemas Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln

Zeitschriften:
 Lucifer (Zeitschrift), von H. Petrovna Blavatsky herausgegebene theosophische Zeitschrift
 Lucifer-Gnosis, von Rudolf Steiner herausgegebene theosophische Zeitschrift 

Personen:
 Lucifer von Calaris (Lucifer Cagliari, Lucifer Calaritanus; † 371), Bischof und Heiliger der katholischen Kirche 

LUCIFER steht für:
 LUCIFER, Nahinfrarot-Spektrograph für das Large Binocular Telescope (LBT) auf dem Mt. Graham in Arizona 

Siehe auch:
 Lucifero
 Blind Guardian, Musikgruppe, gegründet als Lucifer’s Heritage
 Lucifer’s Friend